Sweden Hockey Games 2001 spelades under perioden 6 - 11 november 2001, och vanns av Sverige före Tjeckien och Finland. Finland inledde på hemmaplan. I avslutningsmatchen vann Sverige över Finland med 5-2, efter bland annat fyra mål av Henrik Zetterberg.

Att turneringen spelades två gånger under 2001, med en tidigare upplaga i februari, beror bland annat på att internationella ishockeyförbundet officiellt räknar efter säsonger och inte kalenderår. Men också att olympiska vinterspelen 2002 avgjordes i februari 2002, då turneringen i vanliga fall avgörs, och att Sverige stod som värd för världsmästerskapet 2002.

Tabell

Resultat

Källor 
 Resultat från 1991 −

Fotnoter

2001 i Finland
Sport i Sverige 2001
Euro Hockey Tour 2001/2002
2001 (november)
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Helsingfors under 2000-talet